Die Abkürzung IAIS steht für: 

 Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme, Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
 International Association of Insurance Supervisors, internationale Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden
 Iowa Interstate Railroad, Eisenbahngesellschaft in den USA

IAIS